Ulica Powstańców Śląskich w Katowicach
Ulica Powstańców Śląskich
 Ulica Powstańców Śląskich w Rybniku
 Ulica Powstańców Śląskich w Warszawie
 Ulica Powstańców Śląskich we Wrocławiu
 Ulica Powstańców Śląskich w Zakopanem
 Ulica Powstańców Śląskich w Prudniku